Brandýs nad Orlicí (niem. Brandeis an der Adler), miasto w Czechach
 Brandys nad Łabą-Stará Boleslav (niem. Brandeis an der Elbe-Altbunzlau), miasto w Czechach
 Eugen Brandeis (1846 – 1930)
 Jacob Brandeis (Jaakow bar Mosze Brandeis haLewi; 1769 – 1774), rabin
 Johann Giskra von Brandeis
 Louis Dembitz Brandeis (1856 – 1941), amerykański prawnik
 Brandeis University